Osoby o tym nazwisku:
 Neal Rodak – amerykański zapaśnik
 Tadeusz Józef Rodak – polski żołnierz podziemia niepodległościowego